Sahrebellja (ukrainisch ; russische Entsprechung Sagrebelje/Загребелье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Sahrebellja (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselez, siehe Sahrebellja (Koselez)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Sahrebellja (Orschyzja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy, siehe Sahrebellja (Tschornuchy)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Sahrebellja (Romny)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Sahrebellja (Sosnyzja)